Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Brian Gottfried 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Brian Gottfried (finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (quarti di finale)

 Mark Dickson /  Wojciech Fibak (semifinali)
 Tian Viljoen /  Danie Visser (primo turno)
 Broderick Dyke /  Chris Lewis (secondo turno)
 Eric Fromm /  Eliot Teltscher (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1983